Ива́н Семёнович Бурлако́в (,  — , ) — Герой Советского Союза, командир взвода во время Великой отечественной войны, гвардии лейтенант.

Биография 

И. С. Бурлаков родился в селе Головщино Грязинского района Липецкой области в крестьянской семье.

Окончил 2 курса Ленинградского заочного индустриального института. Работал слесарем, механиком на заводе в городе Липецке. После эвакуации промышленных предприятий из Липецка продолжир работу слесарем в городе Касли Челябинской области.

На действительной военной службе с 1942 года. В 1943 году окончил Объединённые офицерские курсы Северо-Западного фронта. В действующей армии с 1943 года.

Член ВКП(б) с 1945 года.

Скончался от ран в госпитале полевого эвакопункта № 15 7 июня 1945 года. Похоронен в польском городе Гожув-Велькопольски.

Подвиги 

 16 апреля 1945 года первым форсировал реку Альте-Одер в районе фольварка Бушхоф, расположенного в десяти километрах южнее города Врицен (Восточная Германия), захватил и стойко удерживал плацдарм на западном берегу реки, прикрывая переправу своего батальона.
 23 апреля 1945 года, поддерживая стрелковую роту в бою на улицах Берлина, пулемётчики его взвода уничтожили более взвода нацистов.

Награды 

 31 мая 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».
 Орден Красной Звезды

Память 

 На родине героя в селе Головщино установлен обелиск.
 в Липецке на доме по улице 9 Мая установлена мемориальная доска.
 Именем героя названы:
 Улица в Липецке в поселке Дачный
 Липецкое производственое училище № 10
 Улица в городе Грязи Липецкой области

Ссылки 

Персоналии:Липецк
Командиры взводов в Великой Отечественной войне